Raubold ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Raubold (* 1951), deutscher Fußballspieler
 Joachim Raubold (1938–2003), deutscher Politiker (SPD)